Серо де Сан Мигел има више значења:

 Серо де Сан Мигел (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо де Сан Мигел (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику